Шранц:

 Шранц — термин, применяемый для обозначения европейского (в большей степени немецкого) хард-техно, под-стиля техно.

 Шранц, Иван (род. 1993) — словацкий футболист.
 Шранц, Карл (род. 1938) — австрийский горнолыжник.
 Шранц, Карой (род. 1952) — венгерско-американский скрипач.